Campbell kan syfta på:

 Campbell – ett efternamn samt personer med namnet
Campbell (skotsk ätt) – skotsk adelsätt
Campbell Soup Company – amerikansk livsmedelstillverkare, bland annat känd för sin tomatsoppa

Geografi

Antarktis 

 Campbell (sjö),

Australien 

 Campbell Hill (berg i Australien, South Australia, Northern Areas), 
 Campbells Creek (ort), Victoria, Mount Alexander,

USA 

 Campbell, Florida – ort, Florida, Osceola County, 
 Campbell, Missouri – ort, Missouri, Dunklin County, 
 Campbell, Texas – ort, Texas, Hunt County, 
 Campbell, Minnesota – ort, Minnesota, Wilkin County, 
 Campbell, Nebraska – ort, Nebraska, Franklin County, 
 Campbell, New York – ort, New York, Steuben County, 
 Campbell, Ohio – ort, Ohio, Mahoning County, 
 Campbell, Kalifornien, ort, Santa Clara County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar